Godebold ist der Name von

 Godebold von Meißen († 1140), von 1119 bis 1140 Bischof von Meißen
 Godebold von Utrecht (auch: Gondebald; † 1127), von 1114 bis 1127 Bischof von Utrecht
 Godebold I., Burggraf von Würzburg
 Godebold II., Burggraf von Würzburg, Graf von Henneberg